I tre marmittoni – trio comico statunitense
I 3 marmittoni – serie animata di Cambria Studios del 1965
The Robonic Stooges – serie animata di Hanna-Barbera del 1978
I tre marmittoni – film del 2012 diretto da Peter e Bobby Farrelly